Abd-Manaf forma part del nom de molts personatges:

 Abd-Manaf ibn Qussayy, rebesavi de Mahoma
 Hàixim ibn Abd-Manaf, besavi de Mahoma
 Abd-al-Múttalib ibn Hàixim ibn Abd-Manaf, avi de Mahoma
 Abu-Tàlib Abd-Manaf ibn Abd-al-Múttalib ibn Hàixim, oncle de Mahoma i pare d'Alí ibn Abi-Tàlib
 Àmina bint Wahb ibn ibn Abd-Manaf, mare de Mahoma
 Sakhr ibn Harb ibn Umayya ibn Abd-Xams ibn Abd-Manaf, capitost omeia

Notes